Fours ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fours (Gironde) im Département Gironde
 Fours (Nièvre) im Département Nièvre
 Fours-en-Vexin im Département Eure

Siehe auch:
 Four